Meyer von Knonau ist der Familienname von